Aardrijkskunde
Anderson (Engeland), plaats in het Engelse graafschap Dorset
Anderson (Alabama), plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Anderson (Alaska), plaats in de Amerikaanse staat Alaska
Anderson (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californië
Anderson (Indiana), plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Anderson (Missouri), plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Anderson (South Carolina), plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
Anderson (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
Anderson Mill, plaats in de Amerikaanse staat Texas

Bijnaam
 Anderson, Braziliaans voetballer
 Anderson Bamba, Braziliaans voetballer

Fictief figuur
 Blaine Anderson, personage uit de Amerikaanse serie Glee
 Bob Anderson (fictie), personage uit de Amerikaanse soapserie Days of our Lives
 Mary Anderson (fictie), personage uit de Amerikaanse soapserie Days of our Lives
 Melissa Anderson, personage uit de Amerikaanse soapserie Days of our Lives
 Phyllis Anderson, personage uit de Amerikaanse soapserie Days of our Lives
 Punk Anderson, personage uit de Amerikaanse soapserie Dallas
 Suzanne Anderson (personage), hoofdpersonage uit de Amerikaanse televisieserie Police Woman
 Neo (The Matrix) (Thomas A. Anderson), personage uit de Amerikaanse film The Matrix
 Tom Anderson (personage), personage uit de Amerikaanse tekenfilmserie Beavis and Butt-head
 Clayton Ezekiel Anderson, personage uit de Amerikaanse televisieserie Tour of Duty

Muziek
 Anderson (band), Nederlandse indiepopband

Personen met de achternaam Anderson
 Alastair Anderson, Engels muzikant
 Alyssa Anderson, Amerikaans zwemster (zus van Haley Anderson)
 Angry Anderson, Australisch rockzanger
 Anna Anderson, Amerikaanse vrouw van wie werd beweerd dat zij grootvorstin Anastasia was
 Anthony Anderson, Amerikaans acteur en komiek
 Arn Anderson, Amerikaans professioneel worstelaar
 Becky Anderson, Brits journaliste
 Benedict Anderson, Amerikaans politicoloog en antropoloog
 Bob Anderson (darter), Brits darter
 Bob Anderson (coureur), Brits autocoureur
 Bob Anderson (zwaardvechter), Brits zwaardvechter en stuntman
 Brett Anderson, Brits songwriter en zanger
 C.W. Anderson, Amerikaans professioneel worstelaar
 Cadillac Anderson, Amerikaans basketbalspeler
 Capri Anderson, Amerikaans pornoactrice
 Carl Anderson (natuurkundige), Amerikaans natuurkundige
 Carl Anderson (acteur), Amerikaans acteur
 Cat Anderson, Amerikaans jazztrompettist
 Chris Anderson (ondernemer), Amerikaans ondernemer
 Clive Anderson, Brits radio- en televisiepresentator
 Deborah Anderson, Brits zangeres en fotograaf
 Doug Anderson (zanger), Amerikaans gospelzanger
 Elizabeth Anderson, Amerikaans filosofe
 Esther Anderson, Australisch actrice
 Eve Anderson, Amerikaans triatlete
 Felipe Anderson, Braziliaans voetballer
 Fergus Anderson, Schots motorcoureur
 Fred Anderson, Amerikaans saxofonist
 Freya Anderson, Brits zwemster
 G.G. Anderson, Duits schlagerzanger, componist, tekstschrijver en muziekproducent
 Gary Anderson, Schots darter
 Geraint Anderson, Brits analist-bankier
 Gerry Anderson, Brits producer, regisseur en schrijver
 Gillian Anderson, Amerikaans actrice
 Haley Anderson, Amerikaans zwemster (zus van Alyssa Anderson)
 Harry Anderson, Amerikaans acteur en goochelaar
 Herbert Anderson, Amerikaans acteur
 Hugh Anderson, Nieuw-Zeelands motorcoureur
 Ian Anderson, Brits musicus
 Ivie Anderson, Amerikaans jazzzangeres
 James Anderson, Schots predikant
 Jamie Anderson (golfer), Schots golfer
 Jamie Anderson (snowboardster), Amerikaans snowboardster
 Jasey-Jay Anderson, Canadees snowboarder
 Jodi Lynn Anderson, Amerikaans schrijfster
 Joe Anderson, Brits acteur
 John Anderson (atleet), Amerikaans discuswerper
 John August Anderson, Amerikaans astronoom
 Jon Anderson (atleet), Amerikaans marathonloper
 Jon Anderson (zanger), Brits musicus
 Judith Anderson, Australisch actrice
 Julian Anderson, Brits componist
 Juliet Anderson, Amerikaans pornoactrice
 Ken Anderson, Amerikaans acteur en professioneel worstelaar
 Kenneth Arthur Noel Anderson, Brits legerofficier
 Kevin Anderson (tennisser), Zuid-Afrikaans tennisser
 Kevin J. Anderson, Amerikaans schrijver
 Kyle Anderson, Australisch darter
 Laurie Anderson, Amerikaans musicus
 Leroy Anderson, Amerikaans componist
 Lindsay Anderson, Brits filmregisseur
 Little Pink Anderson, Amerikaans bluesmuzikant
 Loni Anderson, Amerikaans actrice
 Lynn Anderson, Amerikaans countryzangeres
 Marvin Anderson, Jamaicaans sprinter
 Mary Anderson (actrice), Amerikaans actrice
 Maxwell Anderson, Amerikaans schrijver
 Melissa Sue Anderson, Amerikaans actrice
 Michael J. Anderson, Amerikaans acteur
 Mildred Anderson,  Amerikaans jazz-, blues- en rhythm & blueszangeres
 Miller Anderson, Amerikaans schoonspringer
 Nickesha Anderson, Jamaicaans sprintster
 Nicole Anderson, Amerikaans actrice
 Pamela Anderson, Amerikaans actrice
 Paul Thomas Anderson, Amerikaans filmregisseur
 Peter Anderson, Engels voetballer
 Phil Anderson (wielrenner), Australisch wielrenner
 Philip Anderson (medicus), Amerikaans hoogleraar en arts
 Philip Anderson (natuurkundige), Amerikaans natuurkundige
 Pink Anderson, Amerikaans blueszanger en gitarist
 Poul Anderson, Amerikaans schrijver
 Richard Dean Anderson, Amerikaans acteur
 Robert Anderson (organist), Amerikaans organist, componist en muziekpedagoog
 Robert Woodruff Anderson, Amerikaans toneel- en scenarioschrijver en theaterproducent
 Roland Anderson, Zweeds beeldhouwer
 Ryan Anderson (basketballer, 1987), Amerikaans basketballer, speelt in Canada
 Ryan Anderson (basketballer, 1988), Amerikaans basketballer, speelt in de Verenigde Staten
 Ryan Anderson (basketballer, 1992), Amerikaans basketballer, speelt in België 
 Sherwood Anderson, Amerikaans schrijver
 Signe Anderson, Amerikaans muzikant
 Sonny Anderson, Braziliaans voetballer
 Sophie Gengembre Anderson, Brits schilderes
 Stanley Anderson, Amerikaans acteur
 Steven Anderson, Schots voetballer
 Stig Anderson, Zweeds manager van ABBA
 Sylvia Anderson, Brits stemactrice en producer
 Thomas Anderson (scheikundige), Schots scheikundige
 Thomas Anderson (zeiler), Australisch zeiler
 Tiffanie Anderson, Amerikaans zangeres en danseres
 Viv Anderson, Engels voetballer
 Warner Anderson, Amerikaans acteur
 Wes Anderson, Amerikaans filmmaker
 William T. Anderson, Amerikaans vrijschutter van de geconfedereerden tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog

Overige
 Anderson-ruit, bepaald type tartan
 UCLA Anderson School of Management, Amerikaanse school
 Slag bij Anderson, schermutseling tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog

Zie ook 
 Andersen (doorverwijspagina)
 Andersson (doorverwijspagina)
 Anderson County (doorverwijspagina)
 Robert Anderson (doorverwijspagina)

Achternaam